Merauke bezeichnet:
 eine indonesische Stadt, siehe Merauke
 einen Regierungsbezirk, siehe Merauke (Regierungsbezirk)
 einen Fluss, siehe Merauke (Fluss)